Das Fest bezeichnet:

 Das Fest (Film), dänischer Spielfilm von Thomas Vinterberg nach den Dogma-95-Konventionen
 Das Fest (Drama), Bearbeitung dieses Stoffes für das Theater von Thomas Vinterberg
 Das Fest (Karlsruhe), Open-Air-Musik-Veranstaltung
 Das Fest (Roman), Roman von John Grisham
Das Fest (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von H. P. Lovecraft.